Моголы:

 Империя Великих Моголов — название государства, существовавшего на территории современных Индии, Пакистана и южного Афганистана с 1526 по 1858 годы.
 Великие Моголы (Бабуриды) — династия правителей Империи Великих Моголов.
 Моголы — этнокультурная общность, проживающая на территории Индийского субконтинента.
 Моголы — народ, проживающий на севере Афганистана.
 Моголы (могулы) — историческая тюркоязычная общность кочевых племён преимущественно монгольского происхождения, выступавшая в качестве господствующего класса в государстве Моголистан.
 Могол — итальянский поэт-песенник.